Der Gerhard-Storz-Preis wird alle zwei Jahre von der Stiftung Humanismus heute verliehen. Er bezeichnet den Ersten Preis eines Theaterwettbewerbs, an dem Theatergruppen von Schulen in Baden-Württemberg mit Aufführungen antiker Theaterstücke teilnehmen können. Es können jedoch auch Stücke aus antiker Tradition sein, gegebenenfalls Eigenproduktionen. Der Preis ist nach dem ehemaligen Kultusminister des Landes Baden-Württemberg Gerhard Storz benannt und ist mit 1500 € dotiert.

Gewinner des Preises 

 2011 wurde der Preis der TheaterWG des Wildermuth-Gymnasiums in Tübingen für eine Medea-Collage zuerkannt.
 Im Jahr 2009 wurde der Gerhard-Storz-Preis dem St.-Raphael-Gymnasium in Heidelberg für die Inszenierung des König Ödipus von Sophokles verliehen.
 Im Jahr 2007 erhielt die Theater-AG des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums in Mannheim-Neckarau den Preis für ihre Inszenierung der "Antigone" des Sophokles.

Einzelnachweise 

Theaterpreis (Deutschland)
Erstverleihung 2007
Storz, Gerhard